Uttlesford ist ein District in der Grafschaft Essex in England. Der Verwaltungssitz ist Saffron Walden; weitere bedeutende Orte sind Felsted, Flitch Green, Great Dunmow, Stebbing, Stansted Mountfitchet und Thaxted.

Der Bezirk wurde am 1. April 1974 gebildet und entstand aus der Fusion des Borough Saffron Walden sowie der Rural Districts Dunmow und Saffron Walden. 2001 ergab eine Umfrage der Zeitung Sunday Times, dass Uttlesford die Region mit der höchsten Lebensqualität in England ist. Ein wichtiger Arbeitgeber ist der Flughafen London-Stansted.

Bevölkerungsentwicklung 
In den letzten zwanzig Jahren ist die Bevölkerung des Districts nahezu kontinuierlich um etwa ein Drittel angewachsen.

Einzelnachweis 

District (East of England)
Geographie (Essex)